Lathi steht für
 Lathi (Schlagstock)
 den lokalen Namen der Insel Sakao in Vanuatu

Siehe auch:
 LATI